Эндрю Нотт (, 22 ноября 1979, Солфорд, Великобритания) — британский актёр кино и телевидения. Дебют в кино состоялся в 1993 году в фильме Агнешки Холланд «Таинственный сад» в роли Дикона Саусбери, за исполнение которой был номинирован на премию «Молодой актёр». Помимо этого известен по ролям в фильме «Чёрный Красавец» (1994) в телесериалах «Там, где сердце» (1997-2001), «Улица Коронации» (1997), «Гэвин и Стейси» (2007-2009), «Призраки: код 9» (2008), «Чёрное зеркало» (серия «Национальный гимн», 2011). В 2004 году входил в основной состав постановки «Любители истории» (реж. Николас Хайтнер) Национального театра Великобритании в роли Локвуда. В 2005 году он повторил эту роль в радиоверсии пьесы, в 2006 году — в экранизации.

В 2015 году вместе с остальными коллегами по «Любителям истории» появился в камео-эпизоде в фильме «Леди в фургоне». В 2017 году на экраны вышел фильм «Моя кузина Рэйчел», в котором Нотт сыграл роль Джошуа.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания 

Дети-актёры Великобритании
Актёры театра Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Киноактёры Великобритании